Naoto Itō (jap. 伊藤直人, Itō Naoto, ur. 15 sierpnia 1969) – japoński skoczek narciarski, pięciokrotny medalista Zimowej Uniwersjady (w tym trzykrotny indywidualny mistrz).

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 19. miejsce w klasyfikacji generalnej. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w sezonie 1997/1998.

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 1991  Sapporo – złoty medal (normalna skocznia), złoty medal (duża skocznia), 
 1993  Zakopane – złoty medal (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1991  Sapporo – złoty medal
 1993  Zakopane – srebrny medal

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1987  Asiago – 34. miejsce
 Drużynowo
 1987  Asiago – 12. miejsce

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie 
  Falun – 05-02-1995 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów PK 
  Jyväskylä – 15 grudnia 1994 (3. miejsce)
  Sapporo – 15 stycznia 1995 (3. miejsce)
  Sapporo – 25 lutego 1995 (1. miejsce)
  Zaō – 13 marca 1996 (2. miejsce)
  Zakopane – 18 sierpnia 1996 (1. miejsce)

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1969